Hardbacon est une entreprise de technologie financière qui propose des services d’investissement et d’analyse de placements via une application iOS/Android.

La société a été cofondée en 2017 par Julien Brault, ancien journaliste économique à Les Affaires, Henri Tremblay et Yazan Khayyat. Son siège social se situe à Longueuil au Québec. Elle fonde sa croissance sur le financement participatif.

Historique

2018 
En janvier 2018, la société a été nommée par l’Association Québécoise des Technologies au sein de la  cohorte du Parcours Jeune Entreprise.

Le mois suivant, Hardbacon lance son application iOS de gestion de portefeuille boursier. Elle donne accès à des outils d’analyse permettant de surveiller ses investissements en bourse.

La même année, l’agence Bulldozer investit 30 000$ dans l’entreprise Hardbacon dans le but de développer une nouvelle version de l’application, et d’intégrer un module de planification fonctionnant avec une IA.

Hardbacon lève ensuite 250 000$ via la plateforme GoTroo, ce qui permet à l’entreprise de lancer une version Android de son application.

Lors de l’été 2018, Hardbacon signe un partenariat avec Desjardins Courtage en Ligne.

En novembre, l’entreprise établit son siège social à Longueuil, dans les locaux de l’accélérateur d’entreprises 150:00, créé par le Développement Économique de l’agglomération de Longueuil.

2019 
A la fin de l’été, Hardbacon boucle une autre ronde de financement participatif, avec plus de 750 000$ récoltés via le portail FrontFundr.

En décembre 2019, Hardbacon signe un partenariat avec la Banque Nationale Courtage Direct (BNCD).

2020 
En mai 2020, Hardbacon lance une nouvelle version de son appli mobile. Plusieurs fonctionnalités font leur apparition, comme la budgétisation ou la planification.

Toujours en mai 2020, Hardbacon met en ligne un cours de finance personnelle. Parmi les sujets traités : l’endettement, les différents types de comptes (REER, CELI)…

En juillet 2020, la société a reçu un financement de 50 000$ de la part du Conseil National de Recherche Canada dans le but de développer une IA capable de prédire le prix des actions.

Le 20 octobre 2020, Harbacon lance 8 comparateurs permettant d’analyser 447 produits financiers différents : cartes de crédit, comptes épargne, compte chèques, courtiers en ligne, assurances-vie, hypothèques et prêts personnels.

Notes et références 

Entreprise du secteur des technologies ayant son siège au Canada